Wenzel von Zator ist der Name folgender Personen:

* Wenzel I. von Zator (um 1415/18–1465), Herzog von Auschwitz sowie Tost und Herzog von Zator, siehe Wenzel I. (Auschwitz-Zator)
 Wenzel II. von Zator (um 1450–1484/1487), Herzog von Zator, siehe Wenzel II. (Teschen-Zator)